Ус-Кёлюе, Ус-Келюе — топоним в России якутского происхождения.

 Ус-Келюе — урочище, на левом берегу р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 62°51’с. ш. 115°16’в. д..
 Ус-Келюе — озеро, правобережье р. Лапча, Республика Саха (Якутия), координаты 71°36’с. ш. 145°30’в. д..
 Ус-Кёлюе — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 63°55’с. ш. 118°43’в. д..
 Ус-Кёлюе — река, левый приток р. Болугур-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 60°29’с. ш. 131°44’в. д..
 Ус-Кёлюе — озеро, между р. Тастах и р. Лапча, Республика Саха (Якутия), координаты 71°17’с. ш. 145°26’в. д..
 Ус-Кёлюе — озеро, на левом берегу р. Тангнары, Республика Саха (Якутия), координаты 63°26’с. ш. 123°01’в. д..
 Ус-Кёлюе — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, Республика Саха (Якутия), координаты 62°50’с. ш. 129°21’в. д..
 Ус-Кёлюе — урочище, северо-восточнее оз. Мюрю, Республика Саха (Якутия), координаты 62°44’с. ш. 131°41’в. д..
 Ус-Кёлюе — озеро, на левом берегу р. Танда, Республика Саха (Якутия), координаты 62°31’с. ш. 132°05’в. д..
 Ус-Кёлюе — урочище, на правом берегу р. Матта, Республика Саха (Якутия), координаты 61°57’с. ш. 126°38’в. д..
 Ус-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Сёрёс, Республика Саха (Якутия), координаты 61°49’с. ш. 126°12’в. д..
 Ус-Кёлюе — урочище, в правобережье среднего течения р. Хомпу, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19’с. ш. 131°02’в. д..
 Ус-Кёлюе — озеро, в правобережье среднего течения р. Хомпу, Республика Саха (Якутия), координаты 61°17’с. ш. 131°19’в. д..
 Ус-Кёлюе — озёра, между р. Кукусунда и р. Дяра, Республика Саха (Якутия), координаты 68°36’с. ш. 107°38’в. д..

Примечания